Trichterberggroeve (Gronsveld)
 Trichterberggroeve (Valkenburg)